De Theologische Universiteit Kampen was tot 1944 een opleiding van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarna vond er een kerkscheuring plaats en ontstonden daarnaast de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit had ook gevolgen voor de toen nog hogeschool, thans universiteit in Kampen:

 de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Kampen, Gereformeerde Kerken in Nederland, in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg) - Gereformeerde Kerken vrijgemaakt